Medaliści mistrzostw świata w lotach narciarskich – zestawienie zawodników i drużyn, które przynajmniej raz stanęły na podium mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Konkursy mistrzostw świata w lotach narciarskich rozgrywane są od 1972 roku. W latach 1972–2002 przeprowadzany był jeden konkurs indywidualny na skoczni mamuciej. W 2004 roku do kalendarza mistrzostw włączono także zawody drużynowe.

W skład konkurencji indywidualnej wchodzą cztery serie konkursowe, o ile żadna z nich nie zostanie odwołana przez jury. Do pierwszej serii przystępuje zazwyczaj 40 zawodników, wyłonionych w kwalifikacjach. Do kolejnych trzech rund awansuje 30 najlepszych skoczków. Konkurencja drużynowa składa się natomiast z dwóch serii. Konkursy mistrzostw świata w lotach rozgrywane są na pięciu mamucich skoczniach narciarskich. Obiektami zmagań skoczków narciarskich są: Letalnica w Planicy, Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie, Čerťák w Harrachovie, Kulm w Tauplitz oraz Vikersundbakken w Vikersund. W Planicy konkursy mistrzostw świata w lotach narciarskich zorganizowano siedmiokrotnie (1972, 1979, 1985, 1994, 2004, 2010, 2020), w Oberstdorfie sześciokrotnie (1973, 1981, 1988, 1998, 2008, 2018), w Tauplitz pięć razy (1975, 1986, 1996, 2006, 2016), w Vikersund pięciokrotnie (1977, 1990, 2000, 2012, 2022), a w Harrachovie czterokrotnie (1983, 1992, 2002, 2014).

Najwięcej złotych medali mistrzostw świata w lotach zdobyli Gregor Schlierenzauer, Daniel-André Tande i Roar Ljøkelsøy. Ten pierwszy wywalczył jeden złoty i jeden srebrny medal indywidualnie oraz trzy złote medale drużynowo. Tande raz zwyciężył indywidualnie, a w zawodach drużynowych zdobył trzy złote i jeden brązowy medal. Ljøkelsøy natomiast czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium – dwukrotnie dokonał tego w zawodach indywidualnych i dwukrotnie w drużynowych. Dwa złote medale w konkursach indywidualnych zdobywali także Walter Steiner i Sven Hannawald. Najwięcej wszystkich medali zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych zgromadził natomiast Janne Ahonen, który pięciokrotnie został wicemistrzem świata i dwukrotnie brązowym medalistą.

Do 2022 roku przeprowadzono dziewięć konkursów drużynowych w ramach mistrzostw świata w lotach narciarskich. Pięć tytułów mistrza świata wywalczyła reprezentacja Norwegii, trzy tytuły – reprezentacja Austrii, a jeden – reprezentacja Słowenii.

We wszystkich rozegranych konkursach indywidualnych i drużynowych najwięcej razy na podium stawali skoczkowie austriaccy, którzy zdobyli łącznie 22 medale, w tym siedem złotych.

Medaliści indywidualni 
Poniższa tabela przedstawia wszystkich medalistów indywidualnych konkursów o mistrzostwo świata w lotach narciarskich z lat 1972–2018. Najwięcej złotych medali w tych konkursach – po dwa – zdobyli: Walter Steiner, Sven Hannawald i Roar Ljøkelsøy. Największą liczbę wszystkich medali – pięć – zgromadził natomiast Matti Nykänen.

Medaliści drużynowi 
Od 2004 roku w kalendarzu mistrzostw świata w lotach narciarskich poza zawodami indywidualnymi znajduje się również konkurs drużynowy. Do 2016 roku przeprowadzono sześć takich konkursów (w 2014 roku zawody zostały odwołane), w których trzykrotnie zwyciężyły reprezentacje Austrii i Norwegii. Te dwie ekipy pięciokrotnie stawały na podium zawodów drużynowych, czterokrotnie natomiast drużyna Finlandii. Poniżej znajduje się lista medalistów drużynowych konkursów mistrzostw świata wraz z pełnymi składami poszczególnych ekip.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu zostali przedstawieni wszyscy skoczkowie, którzy przynajmniej raz stanęli na podium mistrzostw świata w lotach narciarskich. Do statystyki zostały wliczone zarówno starty indywidualne, jak i drużynowe. Jeżeli kilku zawodników zdobyło taką samą liczbę medali, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok, w którym dany zawodnik po raz pierwszy zdobył medal. W drugiej kolejności rolę odgrywała kolejność alfabetyczna.

Medaliści konkursów indywidualnych 
Tabela przedstawia medalistów konkursów indywidualnych w ramach mistrzostw świata w lotach narciarskich. Uwzględnieni zostali tylko ci zawodnicy, którzy zdobyli przynajmniej dwa medale w konkursach indywidualnych, w tym przynajmniej jeden złoty.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela prezentuje wszystkie kraje, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal w konkursach indywidualnych bądź drużynowych.

Klasyfikacja reprezentacji w konkursach drużynowych 
Znajdująca się poniżej tabela zestawia wszystkie reprezentacje, które przynajmniej raz zdobyły medal w drużynowych konkursach mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzowie świata w lotach narciarskich
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Strony przeglądowe – sport